«Би Джи Патхум Юнайтед» (, ) — таиландский футбольный клуб из города Буэнгъитхо в провинции Патхумтхани, Большой Бангкок. На данный момент выступает в Тайской лиге 1.

История 
Футбольный клуб «Бангкок Гласс» был основан в 2006 году и назван в честь владельца клуба — «Бангкок Гласс», группы компаний, занимающихся производством изделий из стекла. ФК «Бангкок Гласс» начал выступать в Тайской премьер-лиге, после покупки командой франшизы другого таиландского клуба — «Крунг Таи Банк» в январе 2009 года.

Первую официальную игру клуб провёл в Кубке королевы в 2009 году против «Срирача».

За несколько сезонов, проведённых клубом в высшей лиге Таиланда лучшим результатом было третье место в сезонах 2009 и 2016, а так же победа в Кубке Таиланда в 2014.
 
Осенью 2018 года «Бангкок Гласс» закончил сезон на 14-ом месте и выбыл во Вторую лигу. Для того, чтобы получить поддержку болельщиков из провинции Патхумтхани клуб сменил название на «Би Джи Патхум Юнайтед» и, начиная с сезона 2019, выступает под новым именем.

Домашней ареной является «Лео Стэдиум», который был открыт в 2010 году и вмещает 16 000 зрителей. В 2018 году на стадионе Лео было установлено натуральное травяное покрытие.

Символом клуба является кролик — это происходит от китайского зодиака первого президента клуба Павина Бхиромбхакди, который родился в год кролика.

Достижения 
Домашние соревнования
 Чемпионат Таиланда по футболу
 Чемпион (1): 2020/21
 Кубок Таиланда
 Обладатель (1): 2014
Международные соревнования
 Кубок Сингапура
 Обладатель (1): 2010

Сезоны

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Таиланда